Горлице:

 Горлице — город в Польше, входит в Малопольское воеводство, Горлицкий повят. 
 Горлице — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Горлицкий повят, Малопольское воеводство.